Eckersley ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Eckersley (1925–1982), englischer Fußballspieler
 Dennis Eckersley (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Neil Eckersley (* 1964), britischer Judoka

 Thomas Eckersley (1914–1997), britischer Grafiker